Лас Уваламас има више значења:

 Лас Уваламас (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Уваламас, Лас Игваламас (Суаки Гранде), насеље у савезној држави Сонора у Мексику